Pastuchowo () ist ein russischer Ortsname:
 Pastuchowo (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad (bis 1946: Waldhausen, Gut/Oberförsterei, auch: Bahnstation, im Kreis Insterburg, Ostpreußen)
 Pastuchowo, untergegangener Ort im Rajon Slawsk, Oblast Kaliningrad (bis 1946: Sergehnen, Kreis Niederung/Elchniederung, Ostpreußen)
 Pastuchowo (Perm), Dorf in der Region Perm
 Pastuchowo (Pskow), Dorf in der Oblast Pskow
 Pastuchowo (Udmurtien), Dorf in der Republik Udmurtien